Harold II., kralj Danske
 Harold II., kralj Engleske
 Harold II., kralj Norveške